Джассим Адиль Халиль аль-Хаиль (; ) — катарский футболист, вратарь клуба «Катар СК».

Клубная карьера 
Занимался в школе и играл за молодёжные команды футбольного клуба «Аль-Мархия». В течение трёх сезонов выступал вместе с командой во втором катарском дивизионе. Затем подписал контракт с выступающей в Старс-лиге «Аль-Шаханией». Дебютировал в новом клубе 3 января 2017 года в матче с «Эр-Райяном». Аль-Хаиль вышел в стартовом составе, а на 12-й минуте пропустил единственный мяч во встрече. В «Аль-Шахании» отыграл всего один сезон, приняв участие в 7 матчах чемпионата. В турнирной таблице команда заняла 11 место и была вынуждена играть стыковой матч с «Катар СК» за право выступать в высшем дивизионе. В том матче аль-Хаиль пропустил на 61-й минуте, его команда проиграла 0:1 и вылетела во второй дивизион.

Аль-Хаиль на будущий сезон остался в Старс-лиге, подписав контракт с «Катаром СК». Главный тренер команды аргентинец Габриэль Кальдерон поначалу видел в нём дублёра Раджеба Хамзы, но 3 ноября 2017 года Джассим дебютировал в основном составе в игре с «Эр-Райяном», после чего отыграл все оставшиеся матчи до конца сезона.

Карьера в сборной 
В ноябре 2017 года главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас вызвал аль-Хаиля на товарищеские матчи со сборными Эквадора и Узбекистана. Голкипер в обоих матчах попадал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Катара
Игроки ФК «Аль-Шахания»
Игроки ФК «Катар СК»